Fernando Morán Escudero (Madrid, 27 de abril de 1976) é um futebolista espanhol que joga como meia. Ele atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Morán também é baterista de uma banda musical espanhola, chamada Hacia Donde. Ele também colabora com várias ONGs.

Referências

Ligações externas 
 

Naturais de Madrid
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Real Madrid Castilla Club de Fútbol
Futebolistas do Real Racing Club de Santander
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Futebolistas do Albacete Balompié
Futebolistas do Hércules de Alicante Club de Fútbol
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas da Agrupación Deportiva Alcorcón